Мехди Лабдуни (; род. 18 апреля 1966 в Оране, Алжир) — алжирский боксёр-профессионал выступавший в лёгкой, второй полулёгкой и полулёгкой весовых категориях. Многократный чемпион Франции среди профессионалов, чемпион Европы по версии EBU (1994 — 1995), претендент на этот же титул (1998) и претендент на титул чемпиона мира по версии IBO (2000).

Карьера 
Мехди Лабдуни дебютировал на профессиональном ринге 23 октября 1987 года победив техническим нокаутом Нордина Азероуда, для которого тот поединок также стал дебютным. В своём седьмом профессиональном поединке, 9 апреля 1988 года потерпел своё первое поражение проиграв по очкам французу Мохаммеду Беннамме (3-0). Затем провёл ещё ряд рейтинговых поединков, после чего 6 декабря 1991 года сразился с Буи Беллехайгом, которому до того проигрывал в октябре 1988 года. В этом-бою реванше на кону стоял титул чемпиона Франции в полулёгком весе, поединок продлился 10 раундов и завершился победой Лабуди по очкам.

После завоевания титула чемпиона Франции, Мехди провёл ряд рейтинговых поединков и оставил титул вакантным. 26 февраля 1994 года он вновь оспорил этот титул с Жан-Пьером Дибатезой и победил того по очкам в 10-раундовом поединке. 9 сентября того же года Лабуди победил итальянца Стефано Зоффа (15-2-2) и выиграл титлу чемпион Европы по версии EBU. 28 апреля 1995 года победил бывшего чемпиона мира Дюка МакКензи и защитил титул чемпиона по версии EBU.

28 октября 1995 года проиграл по очкам британцу Билли Харди и утратил титул чемпиона Европы. После поражения от Харди, Мехди провёл ещё несколько рейтинговых боев, в которых либо выиграл, либо свёл поединок вничью и вновь стал претендентом на титул чемпиона по версии EBU. 27 января 1998 года между Харди и Лабдуни состоялся второй поединок за титул чемпиона Европы по версии EBU, этот поединок также как и первый прошёл с преимуществом британца и завершился его победой по очкам.

15 мая 1999 года Мехди Лабуди попытался стать чемпионом Франции в полулёгком весе, но проиграл техническим нокаутом Дидье Шефферу (21-13-1). В декабре того же года между боксёрами состоялся реванш, в котором Лабдуни победил Шеффера по очкам, этот поединок был рейтинговым и на кону не стояло никаких титулов.31 марта 2000 года Мехди в третий раз стал чемпионом Франции нокаутировав Юссуфа Джибабу (6-0-1).

19 августа 2000 года встретился в ринге с британцем Майклом Айерсом (29-3-1) в бою за титул чемпиона мира по версии IBO. Этот поединок продлился менее одного раунда и завершился победой Айерса нокаутом. 24 ноября того же года в бою за титул чемпиона Франции, Лабдуни вновь проиграл Стефану Хаккону (33-4-1). После этого он провёл ещё два поединка, в которых досрочно проиграл.

Примечания

Ссылки 
 

Боксёры Алжира
Боксёры 1990-х годов
Боксёры 1980-х годов
Боксёры 2000-х годов
Боксёры второй полулёгкой весовой категории
Боксёры полулёгкой весовой категории
Боксёры лёгкой весовой категории
Чемпионы Европейского боксёрского союза